Chémery ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Frankreich:
 Gemeinde Chémery im Département Loir-et-Cher

mit Namenszusatz:
 Chémery-les-Deux, Gemeinde im Département Moselle
 Chémery-sur-Bar, ehemalige Gemeinde im Département Ardennes
 Ortsteil Chémery-lès-Faulquemont der Stadt Faulquemont im Département Moselle